Bjursjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bjursjön (Hjorteds socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (17 ha)
Bjursjön (Långasjö socken, Småland), sjö i Emmaboda kommun, 
Bjursjön (Målilla socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 
Bjursjön, Västergötland, sjö i Karlsborgs kommun, 
Lilla Bjursjön, Västergötland, sjö i Skövde kommun,  (19,7 ha)
Stora Bjursjön, Västergötland, sjö i Skövde kommun,  (23,6 ha)
Bjursjön (Kättilstads socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (14,8 ha)
Bjursjön (Risinge socken, Östergötland, 651420-150881), sjö i Finspångs kommun,  (4 ha)
Bjursjön (Risinge socken, Östergötland, 651516-150215), sjö i Finspångs kommun, 
Bjursjön (Skedevi socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (8,23 ha)
Norra Bjursjön, sjö i Boxholms kommun,  (6,87 ha)
Södra Bjursjön, sjö i Boxholms kommun,  (8,94 ha)
Bjursjön, Bohuslän, sjö i Uddevalla kommun,  (7,9 ha)
Bjursjön, Södermanland, sjö i Gnesta kommun,  (7,53 ha)
Bjursjön (Hjulsjö socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun,  (45,8 ha)
Bjursjön (Skinnskattebergs socken, Västmanland), sjö i Skinnskattebergs kommun,  (54,4 ha)
Lilla Bjursjön, Västmanland, sjö i Skinnskattebergs kommun, 
Stora Bjursjön, Västmanland, sjö i Skinnskattebergs kommun,  (11,3 ha)
Bjursjön (Glava socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (34,7 ha)
Bjursjön (Gustav Adolfs socken, Värmland, 665694-138830), sjö i Hagfors kommun,  (33,5 ha)
Bjursjön (Gustav Adolfs socken, Värmland, 665954-139958), sjö i Filipstads kommun och Hagfors kommun,  (33,1 ha)
Bjursjön (Gåsborns socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (70,8 ha)
Bjursjön (Långseruds socken, Värmland), sjö i Arvika kommun och Säffle kommun,  (29,3 ha)
Bjursjön (Sunnemo socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun och Hagfors kommun,  (47,3 ha)
Bjursjön (Östmarks socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (29,1 ha)
Lilla Bjursjön, Värmland, sjö i Filipstads kommun,  (36,7 ha)
Stora Bjursjön, Värmland, sjö i Filipstads kommun,  (80,7 ha)
Lilla Bjursjön, Dalarna, sjö i Smedjebackens kommun,  (9,98 ha)
Stora Bjursjön, Dalarna, sjö i Smedjebackens kommun,  (42,3 ha)
Bjursjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (28,6 ha)
Bjursjön, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (22,7 ha)
Bjursjön, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (12,1 ha)
Bjursjön (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (1,79 km²)
Bjursjön (Nysätra socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun,  (5,35 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn